

Arquitectura 
 Capriccio o capritx, edifici inútil, construït per mer plaer per a decorar parcs i jardins

Música 
 Capriccio, forma musical d'estil lliure.
 Capriccio, òpera de Richard Strauss